Trölitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Trölitzsch (1926–2017), deutscher Politiker, Mitglied des ZK der SED
 Rainer Trölitzsch (1939–2004), deutscher Fußballspieler